Аван:

 Аван (Awan) — древний город или область в западном Иране, место происхождения Аванской династии Элама.
 Аван (, ) — коммуна в бельгийской провинции Льеж.
 Аван () — валлийский святой.
 Аван — село в Вяземском районе Хабаровского края.
 Аван (из среднеперс.) — в армянском переводе Библии и в древнеармянских исторических памятниках V века этот термин обычно означал поселение на окружающих город землях в пригородной полосе. В дальнейшем аван стал означать вообще поселение, населённое место, большое село с тенденцией перерасти в город. (См.: Саркисян Г. Дастакерты и агараки в армянских источниках V в. ИФЖ. Ер., 1962, 3, с. 80-82, на арм. яз.).
 Аван — деревня или поселение городского типа.
 Аван — село в Арагацотнской области (Армения).
 Аван (Avan) — район Еревана.
 Аванская церковь (:en:Avan Church) — древнейшая церковь Еревана.
 Аван (от  — впереди) — составная часть сложных слов французского происхождения, соответствующая по значению приставке «п(е)ред» или словам «передовой», «находящийся впереди», «передний». Примеры: аванзал, аванс, аванпост, аванпорт, авангард, аванложа, авантаж(ный).
 Аван, дочь Евы — дочь Адама и третий ребёнок Евы согласно Книге Юбилеев.
 Аван Лидо — валлийский футбольный клуб, представляющий город Порт-Толбот.
 Аван-ле-Марсийи — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Аван-ле-Рамрю — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Аван-хан (ум. 1744) — армянский князь[1], мелик Дизака.

Примечания

См. также 
 Аван-и — чувашская молодёжная газета, выходившая с 1990 по 1994 год.
 Аванские языки — одна из групп барбакоанских языков; см. :Категория:Аванские языки.
 Авана — река в Сирии.
 Avant